Guillermo de Hesse-Philippsthal (en alemán, Wilhelm von Hessen-Philippsthal; Philippsthal, 29 de agosto de 1726-ibidem, 8 de agosto de 1810) fue un miembro de la Casa de Hesse y landgrave de Hesse-Philippsthal desde 1770 hasta su muerte.

Biografía 
Guillermo era el mayor de los hijos de Carlos I de Hesse-Philippsthal de su matrimonio con Catalina Cristina (1699-1743), hija del duque Juan Guillermo III de Sajonia-Eisenach. Sucedió a su padre en 1770 como landgrave de Hesse-Philippsthal.

Guillermo sirvió en el Ejército holandés como general de caballería y como gobernador de Bolduque ('s-Hertogenbosch). También fue comendador (Komtur) de los Caballeros Hospitalarios de la comandancia de Łagów.

En 1806, el Landgraviato de Philippsthal fue ocupado por tropas francesas y anexionado al efímero Reino de Westfalia. Guillermo murió antes de que su territorio pudiera ser liberado de los franceses.

Matrimonio e hijos 
Guillermo contrajo matrimonio el 22 de junio de 1755 en Tournai con su prima, Ulrica Leonor (1732-1795), hija del landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, con quien tuvo los siguientes hijos:
 Carolina (1756-1756).
 Carlos (1757-1793), teniente coronel en el Regimiento de Guardias de Hesse-Kassel. Desposó en 1791 a la princesa Victoria (1772-1817), hija del príncipe Francisco Adolfo de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.
 Guillermo (1758-1760).
 Federico (1760-1761).
 Juliana (1761-1799), desposó en 1780 al conde Felipe Ernesto de Schaumburg-Lippe (1723-1787).
 Federico (1764-1794), teniente coronel imperial en un Regimiento de Coraceros de Guardia ruso. 
 Guillermo (1765-1766).
 Luis (1766-1816), landgrave de Hesse-Philippsthal. Desposó en 1791 a la condesa María Francisca Berghe de Trips (1771-1805).
 Ernesto Constantino (1771-1849), landgrave de Hesse-Philippsthal. Desposó en primeras nupcias en 1796 a la princesa Luisa de Schwarzburgo-Rudolstadt (1775-1808), y en segundas nupcias en 1812 a la princesa Carolina de Hesse-Philippsthal (1793-1872).

Ancestros

Referencias 
 Carl Eduard Vehse: Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, p. 319
 Georg Hassel: Allg. Europäisches Staats u. Address…, p. 247

Landgraves de Hesse-Philippsthal
Alemanes del siglo XVIII
Alemanes del siglo XIX
Casa de Hesse